Гаплогруппа J-Z1842 или J1a2b1 (Y-ДНК) — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Субклады 

 J-Z1842
  J-Y3476
 J-ZS3114
  J-Y4423

Палеогенетика

Халколит 
Древний Ближний Восток
 ART018 | S216 Cr9 __ Арслантепе __ Батталгази, Малатья (ил), Турция __ 3491-3109 calBCE (4573±25 BP, MAMS-33543) __ М __ J1a2b1~ (Z1842) # H14a+146 (H14a-a).

Бронзовый век 
Куро-араксская культура
 VEK007.A0101; VEK009 __ Velikent, Kharman-Tepe, catacomb grave 1, ‚ind. 7‘ __ Великент, Дербентский район, Дагестан, Россия __ 3000–2800 BCE __ М __ J1 > J-Z1842 # U4a2.

Железный век 
Новоассирийское царство
 SFI-55 | ERS4542991 __ Beirut SFI-415 (T43 cxt 7855) __ Бейрут (мухафаза), Ливан __ 1000–539 BCE __ М __ J > J1-Z1842* # H2a.

Античность 
Римская империя
 R128 | RMPR-128 __ Casale del dolce (65) __ Ананьи, Фрозиноне (провинция), Лацио, Италия __ 1–400 CE __ М __ J-CTS5368 > J-Y79665 # HV+16311 (HV-b).

Средние века 
Королевство Венгрия
 HU3G | SRS6609008 __ Cathedral Basilica of Székesfehérvár (Northern aisle of church, stone lined grave) __ Секешфехервар, Фейер (медье), Центральная Трансданубия, Венгрия __ XII век __ М __ J1a2b1b2c1a~ (J-ZS2872) > J-ZS7640* # U5b2c > U5b2c4a.

Примечания

Публикации 
2019
 
 
2020
 
 
2021

Ссылки 
 
 

Гаплогруппа J1 (Y-ДНК)